«Дэдпул: Никаких добрых дел» () — американский короткометражный фильм, изданном студией 20th Century Fox, главный героем которого является персонаж Marvel Comics Дэдпул. Фильм был снят Дэвидом Литчем по сценарию Ретта Риза и Пола Верника с участием Райана Рейнольдса в роли Дэдпула.

В кинотеатрах короткометражка была показана перед сеансами фильма «Логан». Фильм был снят в декабре 2016 года для тех, кто ждал «Дэдпул 2». Он не является трейлером этого фильма. В онлайн-версии было камео Стэна Ли, который хвалил костюм Дэдпула, на что Дэдпул выругался.

Сюжет 
Уэйд Уилсон идёт по улице и слушает музыку, когда внезапно в соседнем переулке бандит начинает грабить старика. Уэйд решает помочь и бежит к телефонной будке, чтобы переодеться в костюм Дэдпула, одновременно звоня художнику по костюмам Алерду (его не было, и Дэдпул попросил снявшего трубку оператора фильма передать ему, что Дэдпул звонил). Вдруг слышится выстрел, и Дэдпул бежит на помощь, но опаздывает, поэтому ложится рядом с трупом и начинает болтать с ним. На титрах прокручивается переделанный сюжет «Старика и моря» Эрнеста Хемингуэя.

Производство 

Дэвид Литч снял сцену с участием Райана Рейнольдса для первого фильма «Дэдпул» в декабре 2016 года, которая, как полагали, была предназначена для сцены после титров фильма «Логан». Это означало насмешку над фильмом «Дэдпул 2», для которого Литч был нанят для съемок. Однако эти утверждения были опровергнуты Рейнольдсом, режиссёром «Логана» Джеймсом Мэнголдом и Хью Джекманом. После того, как длительность «Логана» была расширена на три минуты незадолго до его выхода фильма, появились новые предположения о том, что сцена после титров была добавлена, чтобы поддразнить предстоящий фильм про «Людей-Икс», но Мангольд снова это отрицал, заявив, что он хотел «создать фильм, который начался и закончился на его собственных условиях». Больше нечего было сказать. Вместо этого сцена с Дэдпулом была показана как тизер к «Дэдпулу 2» до «Логана», снятая Литчем в декабре 2016 года. Сценарий к короткометражке был написан Реттом Ризом и Полом Верником, которые написали сценарий к первому фильму о «Дэдпуле».

После первоначального релиза Риз быстро пояснил, что сцена не была официальным трейлером для «Дэдпула 2», при этом ни один из его видеоматериалов не должен появляться в этом фильме. Материал являлся автономным короткометражным фильмом, который служит «тональной дразниловкой для „Дэдпула 2“». Были созданы две несколько разные версии с намерением дать «зрителям кинотеатра и интернет-пользователям несколько разные удовольствия». Для онлайн-релиза Рейнольдс просто озаглавил короткометражку «Никаких добрых дел». В этой версии появился Стэн Ли в своём традиционном камео.

Короткая пародия на Супермена с темой Джона Уильямса из фильма 1978 года, только вместо Кларка в костюм супергероя в телефонной будке переодевался Уилсон. Было отмечено, что операторская работа отличалась от стиля, который режиссер Тим Миллер использовал для первого фильма, о котором Верник сказал: «Каждый режиссер приносит свои материалы», и они писали его стиль. Сценаристы хотели, чтобы открытие короткометражки замыкалось, как открытие «Логана», «поэтому, если вы собираетесь увидеть „Логана“, и вы подумали, что это будет Хью Джекман в капюшоне, а затем, когда он окажется Дэдпулом, вы понимаете, что будет дальше». Они описали короткометражку, как абсурдный: «это, вероятно, то, что не вписывается в фильм. Это не будет работать в логике фильма, но Дэдпул даёт нам возможность нарушать правила… тон может быть более абсурдным, если мы чувствуем, что это смешно. Это была наша цель». В короткометражке было несколько ссылок на «Логана»: постер фильма был показан перед театром; и Дэдпул пародирует австралийский акцент Джекмана. В конце короткометражки, очевидного книжного отчета, в котором суммируется Эрнест Хемингуэй «Старик и море» и, казалось бы, Дэдпулом быстро отображается в сканировании текста. Это было интерпретировано как намек на «Логана», и этот фильм фокусируется на старых персонажах.

Релиз 
«Никаких добрых дел» была показана перед «Логаном» в кинотеатрах Северной Америки, начиная с 3 марта 2017 года, распространенным 20th Century Fox. Короткометражка была только одобрена для театрального релиза в Индии по назначению, потому что взгляд на ягодицы Рейнольдса в короткометражке, когда Уилсон переодевался в свой костюм Дэдпула, размывается окнами телефонной будки. Рейнольдс выпустил онлайн-версию короткометражки на YouTube 4 марта с описанием видео. В течение 48 часов видео набрало более 12 миллионов просмотров.

Критика 
Крис Кэбин в своей статье на сайте Collider назвал короткометражный фильм «чёрным, смешным и немного панковским» и сравнил его с «Saturday Night Live». Также он отмечает, что это был умный шаг от Fox, чтобы выпустить «то, что [поклонники] любят» о первом фильме, чтобы смягчить страхи и слухи после замены Миллера Литчем.

Среди фанатов было предположение, что убитый в короткометражке старик может быть Беном Паркером, дядей Человека-паука, персонажа вселенной Марвел. Данное убийство влияет на появление Человека- паука. В предположении указывалось на: то, как именно погиб старик и тот факт, что у него было  мороженое Ben & Jerry’s. В ответ на это Литч «уклончиво» сказал: «Это действительно интересный вопрос» и добавил «я думаю, что люди должны продолжить предлагать свои теории о том, кто был этот старик».

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы США 2017 года
Фантастические фильмы 2017 года
Короткометражные фильмы 2017 года
Комедийные фильмы о супергероях
Короткометражные фильмы, основанные на комиксах Marvel
Чёрные комедии США
Фильмы — спин-оффы
Фильмы IMAX
Фильмы на английском языке
Фильмы Дэвида Литча
Фильмы по сценариям Ретта Риза
Фильмы по сценариям Пола Верника
Фильмы о Дэдпуле